Herrarnas singeltävling i tennis vid olympiska sommarspelen 1992 avgjordes 28 till 8 augusti. 64 spelare deltog i turneringen.

Medaljörer

Lottning

Slutspel

Övre halvan

Sektion 1
{{16TeamBracket-Compact-Tennis5
| RD1=Första omgången
| RD2=Andra omgången
| RD3=Tredje omgången
| RD4=Kvartsfinaler

| RD1-seed01=1
| RD1-team01=| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=4
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4=6
| RD1-score01-5= 
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02=
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=1
| RD1-score02-4=4
| RD1-score02-5= 

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03=
| RD1-score03-1=67
| RD1-score03-2=1
| RD1-score03-3=0
| RD1-score03-4= 
| RD1-score03-5= 
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04=
| RD1-score04-1=79
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=6
| RD1-score04-4= 
| RD1-score04-5= 

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05=
| RD1-score05-1=2
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=1
| RD1-score05-4=r
| RD1-score05-5= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06=| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=2
| RD1-score06-4= 
| RD1-score06-5= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07=
| RD1-score07-1=5
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3=6
| RD1-score07-4=4
| RD1-score07-5= 
| RD1-seed08=9
| RD1-team08=
| RD1-score08-1=7
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=2
| RD1-score08-4=6
| RD1-score08-5= 

| RD1-seed09=12
| RD1-team09=
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=77
| RD1-score09-3=6
| RD1-score09-4= 
| RD1-score09-5= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10=
| RD1-score10-1=1
| RD1-score10-2=61
| RD1-score10-3=2
| RD1-score10-4= 
| RD1-score10-5= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11=
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=6
| RD1-score11-4= 
| RD1-score11-5= 
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12=
| RD1-score12-1=2
| RD1-score12-2=2
| RD1-score12-3=0
| RD1-score12-4= 
| RD1-score12-5= 

| RD1-seed13=Alt
| RD1-team13=
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=6
| RD1-score13-4= 
| RD1-score13-5= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14=
| RD1-score14-1=2
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3=3
| RD1-score14-4= 
| RD1-score14-5= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15=
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=4
| RD1-score15-3=2
| RD1-score15-4= 
| RD1-score15-5= 
| RD1-seed16=7
| RD1-team16=
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=6
| RD1-score16-4= 
| RD1-score16-5= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01=
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-score01-4= 
| RD2-score01-5= 
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02=
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=0
| RD2-score02-3=0
| RD2-score02-4= 
| RD2-score02-5= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03=
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=6
| RD2-score03-4= 
| RD2-score03-5= 
| RD2-seed04=9
| RD2-team04=
| RD2-score04-1=4
| RD2-score04-2=0
| RD2-score04-3=2
| RD2-score04-4= 
| RD2-score04-5= 

| RD2-seed05=12
| RD2-team05=
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=6
| RD2-score05-4= 
| RD2-score05-5= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06=
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=2
| RD2-score06-3=1
| RD2-score06-4= 
| RD2-score06-5= 

| RD2-seed07=Alt
| RD2-team07=
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=6
| RD2-score07-4= 
| RD2-score07-5= 
| RD2-seed08=7
| RD2-team08=
| RD2-score08-1=3
| RD2-score08-2=3
| RD2-score08-3=1
| RD2-score08-4= 
| RD2-score08-5= 

| RD3-seed01=1
| RD3-team01=
| RD3-score01-1=4
| RD3-score01-2=2
| RD3-score01-3=1
| RD3-score01-4= 
| RD3-score01-5= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3='''6
| RD3-score02-4= 
| RD3-score02-5= 

| RD3-seed03=12
| RD3-team03=

Sektion 2

Nedre halvan

Sektion 3

Sektion 4

Referenser 

Tennis vid olympiska sommarspelen 1992